Виктор Малов:
 Малов, Виктор Абрамович (1937—1990) — советский музыковед, худрук Краснодарской краевой филармонии.
 Малов, Виктор Николаевич (1958—2005) — подполковник милиции, погиб при исполнении служебных обязанностей.
 Малов, Виктор Евгеньевич (1965—1993) — борец классического стиля, чемпион СССР (1989), обладатель кубка мира (1987, 1991).